Гораций  — римское имя.

Персоналии 
 Квинт Гора́ций Флакк — древнеримский поэт (из семьи вольноотпущенников).
 Горации — знатный римский род:
 Публий Гораций и два его брата — воины 7 в. до н. э., участники знаменитого поединка с Куриациями
 Публий Гораций Коклес — полулегендарный древнеримский герой 4 в. до н. э.
 Прочих членов рода см. в статье о нём.

Варианты имени 
 Орацио, Горацио (итал.)
 Хорас (англ.)
 Хорейшо (англ.) — на русский транскрибируется в облагороженном варианте, например Нельсон, Горацио
 Горац (нем.)
 Орас (фр.)

См. также 
 Горация
 Горацио